Das Damendoppel der Australian Championships 1934 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerinnen waren Margaret Molesworth und Emily Westacott, die auch in diesem Jahr das Endspiel erreichten und sich gegen Joan Hartigan / Ula Valkenburg mit 6:8, 6:4 und 6:4 durchsetzten.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1934